The Bakery – film del 1921 diretto da Larry Semon e Norman Taurog
 The Bakery – film per la televisione del 1990 diretto da Peter Levin
 The Bakery – singolo di Melanie Martinez del 2020